VJQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gurue (Mozambico)